Тригерос-дель-Валье ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-дель-Писуэрга. Занимает площадь 38 км². Население — 339 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 22 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида